Liv – angielskie zdrobnienie od Oliwii lub skandynawskie imię żeńskie bez polskiego odpowiednika
 Liv – kanał telewizyjny